

Валентайн — місто, штат Небраска
 Валентайн — місто, штат Техас
 Валентайн — переписна місцевість, штат Аризона
 Валентайн — невключена територія в штаті Індіана